Cross Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cross Creek Township (North Carolina)
 Cross Creek Township (Ohio)
 Cross Creek Township (Pennsylvania)